Cowley bezeichnet 

 den englischen Adelstitel Earl Cowley

Orte in England:
 Cowley (Derbyshire)
 Cowley (Gloucestershire)
 Cowley (London), ein Stadtteil des London Borough of Hillingdon
 Cowley (Oxfordshire)

in Kanada:
 Cowley (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Cowley (Texas)
 Cowley (Washington)
 Cowley (Wyoming)
 Cowley County, Verwaltungseinheit in Kansas

Personen:
 Abraham Cowley (1618–1667), englischer Dichter 
 Bill Cowley (1912–1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Elizabeth Jill Cowley (* 1940), britische Botanikerin
 Gillian Margaret Cowley (* 1955), simbabwische Feldhockey-Olympiasiegerin
 Hannah Cowley (1743–1809), englische Theaterautorin und Dichter 
 John Maxwell Cowley (1923–2004), australischer Physiker
 Malcolm Cowley (1898–1989), amerikanischer Schriftsteller, Dichter, Journalist und Literaturkritiker
 Mike Cowley (* 1941), britischer Radrennfahrer
 Neil Cowley (* 1972), britischer Jazzmusiker
 Patrick Cowley (1950–1982), US-amerikanischer Disco- und Dancemusiker
 Pele Cowley (* 1993), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Rhydian Cowley (* 1991), australischer Leichtathlet
 Roger Cowley (1939–2015), britischer Physiker
 Russell Cowley (1983), britischer Eishockeyspieler
 Sarah Cowley (* 1984), neuseeländische Siebenkämpferin
 Steven Cowley, britischer Physiker
 William Cowley (17. Jahrhundert), englischer Bukanier

im NRHP gelistete Objekte:
 Cowley County National Bank Building, in Winfield, Kansas, ID-Nr. 83000421
 Cowley Park, in Spokane, Washington, ID-Nr. 73001891